Wichmannsdorf bezeichnet

 Wichmannsdorf (Kröpelin), Ortsteil der Stadt Kröpelin im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Boltenhagen im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Wichmannsdorf (Boitzenburger Land), Ortsteil der Gemeinde Boitzenburger Land im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 eine Wüstung bei Haldensleben mit ehemaliger Komturei des Templerordens